Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2004 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters, das vom 6. bis zum 11. Juni 2004 von der Asian Confederation of Billiard Sports (ACBS) im Mövenpick Hotel im jordanischen Akaba ausgetragen wurde. Sieger wurde Alok Kumar, der in einem rein indischen Finale Pankaj Advani besiegte. Keith Boon aus Singapur spielte mit einem 97er-Break das höchste Break des Turnieres, Century Breaks gab es keine.

Hintergrund 
Die letzte Asienmeisterschaft war 2002 ausgetragen worden, als im chinesischen Jiangmen Ding Junhui Asienmeister geworden war. Für 2003 war die 20. Ausgabe der Asienmeisterschaft im indischen Kolkata geplant; die Austragung sollte vom 18. bis zum 26. April erfolgen. Ab November 2002 wurde Asien aber durch den Ausbruch der SARS-Pandemie erschüttert, die bis weit hinein ins Jahr 2003 das Tagesgeschehen bestimmte. Aufgrund der Pandemie, der dadurch erfolgten Reisebeschränkungen und anderer Auswirkungen wurde das Turnier zunächst verschoben. Als weiterer Grund neben der Pandemie wurde der Ausbruch des Irakkriegs genannt. Zunächst beschloss die Asian Confederation of Billiard Sports, eine Austragung im Juli 2003 anzuvisieren, doch die Pandemie und ihre Auswirkungen hatten sich bis dahin immer noch nicht gelegt. Schlussendlich wurde die Ausgabe 2003 vollständig abgesagt. 2003 wurde somit der erste Jahrgang seit der Erstaustragung 1984, in der keine Asienmeisterschaft ausgetragen wurde.

Für die Ausgabe 2004 war zunächst eine Austragung im katarischen Doha geplant, so zumindest der Beschluss der Generalversammlung der ACBS während der Asienmeisterschaft 2002. Kurz nach der Absage des 2003er-Turnieres revidierte man aber offenbar diese Entscheidung: Mitte 2003 wurde Jordanien als Gastgeberland für 2004 bekannt gegeben. Die Ausgabe 2004 war im Übrigen nun die richtige 20. Asienmeisterschaft. Tagespolitische Beschränkungen, die für die Absage der Ausgabe 2003 geführt hatten, waren mittlerweile weitgehend entfallen: Der Irakkrieg führte zwar zur Instabilität des Iraks, internationale Kriegshandlungen waren aber bereits im Mai 2003 beendet gewesen. Die SARS-Pandemie war Ende 2003 weitgehend zu Ende gegangen, letzte Fälle wurden Anfang 2004 gemeldet.

Modus 
Die SARS-Pandemie hatte auf die eigentliche Austragung des Turnieres keine Auswirkungen mehr, war sie doch Ende 2003 weitgehend zu Ende gegangen. Als Austragungsort wählte man das Mövenpick Hotel im jordanischen Akaba, einem Badeort ganz im Süden des Landes am Roten Meer. Für das im Juni ausgetragene Turnier meldeten sich 40 Spieler, die zunächst für eine Gruppenphase in acht Fünfer-Gruppen eingeteilt wurden. Jeder Spieler trat jeweils einmal gegen jeden seiner Gruppengegner an. Am Ende qualifizierten sich die beiden besten Spieler jeder Gruppe für die Finalrunde, in der der neue Asienmeister im K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde 
Die Finalrunde fand mit unterschiedlichen Best-of-Modi statt. Während des gesamten Turnieres wurden keine Century Breaks gespielt; das höchste Break des Turnieres gelang Keith Boon mit 97 Punkten.

Finale 
Kumar und Advani waren zuvor bereits im Finale der indischen Herren-Meisterschaft 2004 aufeinandergetroffen, als Kumar Advani 7:1 besiegt hatte und indischer Meister geworden war. Bei der Neuauflage auf internationaler Ebene sicherte sich Kumar ebenfalls frühzeitig die Führung. Beim Stande von 4:1 konnte Advani zwar noch auf 4:2 und 5:3 verkürzen, doch dann sicherte sich Kumar den Finalsieg. Beide Spieler erhielten anschließend die Startberechtigung für die Amateurweltmeisterschaft 2004.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in Jordanien
Akaba (Jordanien)